Агва Горда де лос Патос има више значења:
 Агва Горда де лос Патос (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Горда де лос Патос (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику